Angert ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Angert (* 1992), deutscher Triathlet
 Pauline Angert (* 1995), deutsche Schauspielerin